Michaił Bołdyriew (1890–1938)
 Michaił Bołdyriew (1894–1939)